Miejscowości w USA:
 Eaton – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Weld
 Eaton – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Delaware
 Eaton – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Preble
 Eaton – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Eaton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Eaton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
 Eaton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
 Eaton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Eaton (ang. Eaton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Eaton (ang. Eaton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Eaton
 Eaton (ang. Eaton Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Kearney
 Eaton (ang. Eaton Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Eaton (ang. Eaton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Eaton (ang. Eaton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
 Eaton (ang. Eaton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wyoming
 Eaton (ang. Eaton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
 Eaton (ang. Eaton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Eaton (ang. Eaton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Eaton (ang. Eaton County) – w stanie Michigan
Firmy:
 Eaton Corporation – przedsiębiorstwo przemysłowe z siedzibą w Cleveland, Ohio
W Wielkiej Brytanii:
 Eaton (Cheshire East) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Eaton (Rushton) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Eaton (zachód Cheshire) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Eaton – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Eaton – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Eaton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Eaton – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Eaton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Eaton (Lydbury North) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Eaton-under-Heywood – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)